Carolyn Jean Spellmann Shoemaker (n. 24 iunie 1929) a fost o astronomă americană, co-descoperitoarea Cometei Shoemaker–Levy 9.  Ea a deținut un timp recordul pentru cele mai multe comete descoperite de o persoană.

Shoemaker și-a început cariera în astronomie în 1980, și, până în 2002, ea a descoperit 32 de comete și peste 300 de asteroizi.

Referințe

Legături externe

Universe Today page about Carolyn Shoemaker
Biography of Carolyn Shoemaker at the USGS Astrogeology Science Center

Nașteri în 1929
Decese în 2021
Astronomi americani
Astronomi din secolul al XX-lea
Americani din secolul al XX-lea
Americani din secolul al XXI-lea
Descoperitori de asteroizi
Descoperitori de comete
Eponime ale asteroizilor